Lucien Hubert peut désigner :
 Lucien Hubert (1868-1938), homme politique français ;
 Lucien Hubert (1906-1986), comédien français.